Comic Relief Does Fame Academy est un spin-off de l'émission de télé-réalité musicale britannique Fame Academy, diffusée sur BBC entre 2003 et 2007.

Produit par Endemol, l'émission reprend le principe de Fame Academy en mettant en scène des célébrités.

Lien externe 
 Fame Academy sur BBC Online

Royaume-Uni